Trucco (Ventimiglia) - plaats in de gemeente Ventimiglia, Italië

Personen
 Michael Trucco - Amerikaans acteur
 Mario Trucco - Argentijns journalist, radio-presentator en schrijver
 Agostino Maria Trucco - Italiaans econoom
 Humberto Trucco - Chileens jurist en rechter
 Leonardo Trucco - Italiaans bisschop
 Pedro Trucco - Argentijns jurist en Minister van Openbare Werken
 Manuel Trucco Gaete - Chileens jurist, politicus en diplomaat